Семён Ле́вин:
 Левин, Семён Михайлович (1949—2005) — теледизайнер, один из основателей «НТВ-Дизайн».
 Левин, Семён Самуилович (1904—1972) — полковник, Герой Советского Союза.